

Patronyme 

Le patronyme germanique Jung indique un surnom différenciant le jeune (adj, jung) du vieux (adj, alt). Il correspond à :
  en français
  en néerlandais
  en anglais

Variantes 
 , Junck, , , ,  , .
 Yonck, Yong, , Yunck

Personnalités 
Le nom Jung est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Jung (1965-), auteur de bande dessinée
 Adolphe Jung (1902-1992), chirurgien français
 Ady Jung (1938-), homme politique luxembourgeois ;
  (1912-), fondateur de Jung GMBH & CO. KG
 Alice Jung (1982-), coureuse cycliste américaine
 André Jung (1793-1863), historien français
 Anne-Marie Jung (1976-), actrice néerlandaise
 Armand Jung (1950-2019), homme politique français
 
 Claudia Jung (1964-), chanteuse et femme politique allemande
 Cy Jung (Cécyle Jung, 1963-), romancière et nouvelliste française
 Daniel Jung (1983-), coureur d'ultra-trail italien
 Dieter Jung (1940-), escrimeur allemand
 Douglas Jung (1924-2002), avocat, homme politique, officier militaire et agent secret de la Direction des opérations spéciales
 Edgar Julius Jung (1894-1934), avocat et homme politique allemand
 Émile Jung (1941-2020), chef cuisinier alsacien
 Étienne Jung (1908-1996), haut fonctionnaire français
 Étienne Jung (1964-), dessinateur de bande dessinée français
 Franz Jung (1888-1963), écrivain, économiste et homme politique allemand
 Franz Josef Jung (1949-), homme politique allemand
 George Jung (1942-2021), trafiquant de drogue américain
 Guido Jung (1876-1949), homme d'affaires et homme politique italien
 Heinrich Jung (1816 - 1953), mathématicien allemand
 Hugo Jung (1943-2007), journaliste allemand
 Irmeli Jung (1947-), photographe finlandaise
 Joachim Jung (1587-1657), philosophe, mathématicien et naturaliste allemand
 Julia Jung (1979-), nageuse allemande
 July Jung (1980-), réalisatrice sud-coréenne
 Leo Jung (1892-1987), rabbin américain, figure importante du judaïsme orthodoxe moderne aux États-Unis
 Louis Jung (1917-2015), homme politique français
 Manfred Jung (1940-2017), ténor allemand
 Matthieu Jung (19?), écrivain français
 
 Moriz Jung (1885-1915), graphiste autrichien
 Robert Jung (1935-2015), producteur de musique, parolier, compositeur et chanteur allemand
 Simonetta Jung (1917-2005), peintre italo-belge
 Svenja Jung (1993-), actrice allemande
 Theodor Jung (1906-1996), photographe américain
 Vanessa Jung (née en 1980), actrice allemande.

Nom coréen

Jung comme nom de famille 
Jung Ho-seok (1994-), rappeur KPOP sud-coréen, membre du groupe BTS
Jung Bo-ram (1991-), footballeuse sud-coréenne
 Jung Dong-hyun (1988-), skieur alpin sud-coréen
 Jung Eul-byeong (1934-2009), écrivain sud-coréen
 Jung Eun-ji (1993-), chanteuse et actrice sud-coréenne, membre du  Apink ;
 Jung Ha-jeon (1995-), coureur cycliste sud-coréen
 Jung Hansuk (1922-1997), auteur et critique sud-coréen
 Jung Ihyun (1972-), auteure sud-coréenne
 Jung Ji-min (1991-), coureur cycliste sud-coréen
 Jung Jin-sun (1984-), escrimeur sud-coréen
 Jung Jin-young (1991-), auteur-compositeur-interprète, danseur, réalisateur et acteur sud-coréen
 Jung Jo-gook (1984-), footballeur sud-coréen
Jung Ji-so (1999-), actrice sud-coréenne
 Jung Kyung-eun (1990-), joueuse de badminton sud-coréenne
 Jung Seung-hwa (1981-), escrimeur sud-coréen
 Jung Soseong (1944-2020), écrivain sud-coréen
 Jung Woo-ho (1997-), coureur cycliste sud-coréen
Jung Young-a (1979-), pongiste sud-coréenne
 Jung Young-moon (1965-), écrivain sud-coréen

Jung comme composante du prénom 
 Kim Dae-jung (1925-2009), homme politique sud-coréen
 Hong Sok-jung (1941-), écrivain nord-coréen

Toponyme 

 Jung, localité de Suède dans le comté de Västra Götaland.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme coréen
Patronyme alsacien